

Carriera

Club 
Dopo aver esordito nel campionato kirghiso con le maglie di  e , nel 2022 si trasferisce al , formazione della massima serie kazaka.

Nazionale 
Il 6 giugno 2022 ha esordito con la nazionale kirghisa giocando un incontro di qualificazione alla Coppa d'Asia contro .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
Campionato kirghiso
Dordoi Biškek: 2019, 2020

Dordoi Biškek: 2019

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale kirghisa